I Believe (canção de Joe Satriani)
 I Believe (canção de Nikki Yanofsky)
 I Believe (canção de Tears for Fears)

Desambiguação